Раковскі () — угорське прізвище словацького, або польського походження.
 Жужа Раковскі (1950) — угорська поетеса, прозаїк, перекладач.
 Іштван Раковскі (1858 — 1931) — угорський державний діяч, призначений королем Карлом IV прем'єр міністром так званого Уряду противників (1921).

Також 
 Раковський

Угорські прізвища